Pachybatrachus est un synonyme attribué à trois genres d'amphibiens :

 Pachybatrachus Keferstein, 1868 est synonyme de Uperodon Duméril & Bibron, 1841
 Pachybatrachus Mivart, 1869 "1868" est synonyme de Clinotarsus Mivart, 1869
 Pachybatrachus Báez & Rage, 1998 est synonyme de Pachycentrata Báez & Rage, 2004

Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Ranidae
Microhylinae
Pipidae